La planta Flor de la pluma puede referirse a:

 la hierba Achillea millefolium;
 la planta trepadora de flor morada Wisteria sinensis.